Осада Вильянди (1211)
 Осада Вильянди (1223)

См. также 
 Сражение при Вильянди
 Осада Феллина